Пульт — электронное устройство для контроля и управления работой устройств, процессов и сигналов.

Возможные значения:
 Абонентский пульт — устройство взаимодействия человека с вычислительной машиной, компьютерный терминал
 Пульт управления АСУ ТП — пульт управления автоматизированных систем управления технологическими процессами
 Пульт управления — устройство для контроля и управления работой устройств и процессов.
 Микшерный пульт — устройство, предназначенное для смешивания звуковых сигналов в звукозаписи, радиовещании и концертном звукоусилении.
 Пульт дистанционного управления (ПДУ) — электронное устройство для удалённого управления другим электронным устройством на расстоянии.
 Универсальный пульт дистанционного управления — разновидность ПДУ, предназначенная для управления несколькими бытовыми устройствами.
 Пульт — наклонный столик, подставка для нот; пюпитр